Gelencsér János (1960– ) festő
ifj. Gelencsér János (1992– ) Junior Prima díjas népzenész, népzene-tanár